Brein steht für:
 Echter Buchweizen (mundartlich)
 Hirse (österreichisch)
 Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland, eine niederländische Organisation gegen Musikpiraterie

Brein ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Brein (1940–2011), österreichischer Klassischer Archäologe

Siehe auch:
 Brain
 Prein
 Breien